Civilization (sèrie), saga de videojocs d'estratègia per torns creada per Sid Meier per a Microprose el 1991
 Civilization (1991), primer videojoc de la sèrie
 Civilization II, videojoc d'estratègia per torns, publicat el 1996
 Civilization III, tercer lliurament de la saga de videojocs d'estratègia per torns
 Civilization IV, videojoc d'estratègia per torns
 Civilization V, videojoc d'estratègia per torns
 Civilization Revolution, videojoc d'estratègia per torns